

Santi e beati 
 Sant'Adriano di Alessandria, martire ad Alessandria d'Egitto con san Vittore e santa Basilia, celebrato il 17 maggio;
 Sant'Adriano (†290), martire con Sant'Ermete in Numidia, celebrato il 1º marzo;
 Sant'Adriano di Nicomedia (†304), martire a Nicomedia insieme alla consorte santa Natalia, celebrato l'8 settembre;
 Sant'Adriano di Cesarea (†309), martire in Cesarea di Palestina sotto l'impero di Diocleziano con sant'Ebulo, celebrato il 5 marzo;
 Sant'Adriano eremita (VII secolo), monaco ed eremita irlandese, successivamente missionario in Francia con san Caidoco; celebrato il 1º aprile;
 Sant'Adriano di Maastricht (†668), martire in Belgio; celebrato il 19 marzo;
 Sant'Adriano di Canterbury (†710), abate a Canterbury nel monastero di Sant'Agostino, commemorato il 9 gennaio;
 Sant'Adriano I (†795), papa dal 772 alla morte, celebrato il 25 dicembre;
 Sant'Adriano (†875), vescovo missionario, martire in Danimarca; celebrato il 4 marzo;
 Sant'Adriano III (†885), papa, festeggiato l'8 luglio;
 Sant'Adriano Becan (†1572), premostratense, martire in Gorcum (Paesi Bassi) con altri 18 correligionari, ad opera dei calvinisti Gheusi, celebrato il 9 luglio;
 Beato Adriano dalmata (XIII secolo), domenicano, martire in Dalmazia, celebrato il 21 dicembre;
 Beato Adriano Fortescue (†1539), cavaliere di Malta e terziario domenicano, martire a Londra durante il regno di Enrico VIII, commemorato il 9 luglio.

Edifici di culto 
 Sant'Adriano al Foro, antica sede del Senato romano, trasformata in chiesa da papa Onorio I ed oggi sconsacrata (anni trenta) in quanto oggetto di scavi archeologici.

Altro 
 Diaconia di Sant'Adriano al Foro, titolo cardinalizio

Riferimenti 
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000, ISBN 88-315-1585-3
 Santi, beati e testimoni